Николай Булатов:
 Булатов, Николай Ильич (1857 — ?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Булатов, Николай Николаевич (род. 1939) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-майор.